Э́мма Макду́галл (; ) — английская футболистка.

Биография 
Эмма Макдугалл родилась 6 марта 1991 года в Манчестере.

В январе 2008 года Макдугалл стала игроком клуба «Блэкберн Роверс Ледис», но вскоре оставила футбол в связи с беременностью и последующим рождением ребёнка.

Макдугалл скончалась 20 февраля 2013 года после продолжительной борьбы с раком. У неё остались муж Штефан Минчер и две дочери, Лилли-Мэй и Молли-Рэй Минчер.

Примечания 

Футболистки Англии
Умершие от рака